Blueberry Hill est une chanson populaire notamment interprétée par Fats Domino.
 Blueberry Hill est un film de Strathford Hamilton sorti en 1988.
 Blueberry Hill est un film de Robbe De Hert sorti en 1989.
 Blueberry Hill est un film d'Alexander Morfot sorti en 2001.
 Le Blueberry Hill est un restaurant de St. Louis (Missouri) où s'est produit Chuck Berry.